Plusieurs cathédrales ont été nommées cathédrale Saint-Ambroise, en référence à saint Ambroise, Docteur de l'Église :
 la cathédrale Saint-Ambroise de Des Moines aux États-Unis ;
 la cathédrale Saint-Ambroise de Linares au Chili.

Voir aussi 
 
 
 Liste de cathédrales

Ambroise
~